Irlandia
 Leinster – prowincja Irlandii
 Leinster House – budynek irlandzkiego parlamentu (Oireachtas)
 Leinster Rugby – irlandzki zespół rugby
 RMS Leinster – irlandzki parowiec

 Inne
 Leinster – miasto w Australii
 Murray Leinster – amerykański pisarz